

Animali
Nibbio – nome comune con cui si identificano alcuni uccelli rapaci della famiglia degli Accipitridae, fra cui:
Nibbio reale, Milvus milvus
Nibbio americano coda di rondine, Elanoides forficatus
Nibbio bianco, Elanus caeruleus
Nibbio bramino, Haliastur indus
Nibbio bruno, Milvus migrans
Nibbio fischiatore, Haliastur sphenurus

Geografia
Nibbio – frazione di Mergozzo, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Letteratura
Nibbio – personaggio del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni
Il Nibbio – titolo della prima commedia scritta da Luigi Pirandello (1896), successivamente ripresa dallo stesso autore e rinominata Se non cos (1915)

Mezzi di trasporto
 Nibbio – esploratore leggero della Regia Marina, appartenente alla classe Aquila
 Nibbio 100 – uno scooter prodotto dalla Gianca

Altri progetti